Ханс фрайхерр фон Функ (;  — ) — немецкий военачальник, участник Первой и Второй мировых войн, генерал танковых войск, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.

Первая мировая война 
3 августа 1914 года, прервав обучение в университете, поступил добровольцем на военную службу, в кавалерийский полк. С октября 1914 — на фронте, в декабре 1914 — тяжело ранен. С июня 1915 — лейтенант. С октября 1917 — командир пулемётного эскадрона в драгунском полку. За время войны награждён Железными крестами обеих степеней.

Между мировыми войнами 
В 1919 году воевал против поляков в добровольческой «Железной дивизии», тяжело ранен. Продолжил службу в рейхсвере (в кавалерии).

В 1936-39 годах — военный атташе в Испании (во время гражданской войны, награждён немецким Золотым Испанским крестом с мечами и двумя медалями Испании), с января 1939 — полковник.

Вторая мировая война 
С октября 1939 года — командир танкового полка. Участвовал во Французской кампании, награждён планками к Железным крестам обеих степеней (повторное награждение).

С ноября 1940 — командир танковой бригады, с января 1941 — генерал-майор. В январе-феврале 1941 — бои в Африке.

С февраля 1941 — командир 7-й танковой дивизии (в Германии).

С 22 июня 1941 года участвовал в Великой отечественной войне. Бои в Литве, затем под Смоленском. В июле 1941 — награждён Рыцарским крестом (№ 356). Затем бои в районе Вязьмы и под Москвой.

С января 1942 года — 7-я танковая дивизия вела бои в районе Ржева. С июня по декабрь 1942 — дивизия на отдыхе во Франции. В сентябре 1942 фон Функ произведен в генерал-лейтенанты.

С января 1943 года — дивизия в боях на южном участке Восточного фронта. За бои под Харьковом в марте 1943 года фон Функ награждён Золотым немецким крестом. В июле 1943 — бои на южном фасе Курской дуги, в августе 1943 года фон Функ награждён Дубовыми листьями (№ 278) к Рыцарскому кресту. В сентябре-ноябре 1943 — в командном резерве.

С декабря 1943 года — командир 23-го армейского корпуса, с марта 1944 — командующий 47-го танкового корпуса, произведён в звание генерал танковых войск. С июня 1944 — бои в Нормандии.

С сентября 1944 — в командном резерве. С 28 февраля 1945 — в отставке из-за последствий тяжёлых ранений. 8 мая 1945 года взят в советский плен.

После войны 
Отпущен из советского плена в Западную Германию в октябре 1955 года.

Награды 
 Железный крест (1914) 2-го класса (12 июня 1915) (Королевство Пруссия)
 Железный крест (1914) 1-го класса (2 декабря 1917)
 Ганзейский крест Гамбурга
 Нагрудный знак «За ранение» (1918) в серебре (Германская империя)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами (1934)
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» с 4-го по 1-й класс
 Медаль «За Испанскую кампанию» (Королевство Испания)
 Военная медаль (Королевство Испания)
 Испанский крест в золоте с мечами
 Пряжка к Железному кресту (1939) 2-го класса (15 мая 1940)
 Пряжка к Железному кресту (1939) 1-го класса (29 мая 1940)
 Нагрудный знак «За танковую атаку» в серебре
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Немецкий крест в золоте (14 марта 1943)
 Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями
 рыцарский крест (15 июля 1941)
 дубовые листья (№ 278) (22 августа 1943)

Литература 
 Fellgiebel, Walther-Peer (2000). Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 3-7909-0284-5

Генералы танковых войск (Германия)
Военные атташе Германии
Бароны Германии